Выборы депутатов Бишкекского городского кенеша прошли в городе Бишкек 11 апреля 2021 года. В выборах приняли участие 25 партий.

Результаты голосования

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики
 Новости выборов

2021 год в Киргизии
Выборы в Киргизии
Бишкек